Diego Fanin – calciatore italiano
 Giuseppe Fanin – sindacalista italiano

Pagine correlate
Fanini